Thomas Darcy ist der Name folgender Personen:

* Thomas Darcy (Adliger, † 1180), englischer Adliger
 Thomas Darcy (Adliger, um 1166) (1166/7–1206), englischer Adliger
 Thomas Darcy, 1. Baron Darcy de Darcy (um 1467–1537), englischer Adliger und Politiker
 Thomas Darcy, 1. Baron Darcy of Chiche (1506–1558), englischer Adliger und Politiker